Balki (Kurgan), localitat de la província de Kurgan, a Rússia
 Balki (Crimea), localitat de la República de Crimea, a Rússia